Cetina može značiti:

 Cetina, rijeka u Dalmaciji
 Cetina (Civljane), naselje kod izvora Cetine
 Cetina (županija), starohrvatska županija. Pokrivala je područje današnjeg Cetinskog polja s bližim susjedstvom.
 Cetina (tvornica tjestenine, Omiš)
 Velika župa Cetina, upravna jedinica u NDH, kojoj je sjedište bilo u Omišu